Patanemo peut désigner :

Patanemo : l'une des huit paroisses civiles la municipalité de Puerto Cabello dans l'État de Carabobo ;
 Patanemo : capitale de la paroisse civile de Patanemo, dans la municipalité de Puerto Cabello dans l'État de Carabobo.

Homonymie de toponyme